Gmina Ry – dawna gmina w okręgu Århus Amt w Danii;
 Ry (Dania) – miejscowość w gminie Skanderborg w Danii;
 Ry (Francja) – miejscowość i gmina w regionie Górna Normandia we Francji.